Kastrytjnitski (vitryska: Акцябрскі) är ett samhälle i Belarus.   Den ligger i distriktet Smaljavіtskkі Rajon och voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Minsk. Kastrytjnitski ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur 
Terrängen runt Kastrytjnitski är platt, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Kastrytjnitski. Närmaste större samhälle är Horad Zjodzіna,  km nordost om Kastrytjnitski.

Se även 
 Landsbygdsorter i Minsks voblasć
 Vitrysslands landsbygdsorter

Referenser

Kommentarer

Källor 

Landsbygdsorter i Minsks voblasć